Il singolare del torneo di tennis Hansol Korea Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Eléni Daniilídou che ha battuto in finale Ai Sugiyama 6-3, 2-6, 7-6(3).

Teste di serie 

 Martina Hingis (secondo turno)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Marion Bartoli (semifinali)
 Ai Sugiyama (finale)

 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Sofia Arvidsson (primo turno)
 Gisela Dulko (primo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2006